Angelo Turconi (1923 - ?), footballeur italien
 Stefano Turconi, dessinateur de bande dessinée italien